Misbruik is het gebruiken van een situatie, zaak, persoon of recht, op een manier of voor een doel (oneigenlijk, oneerlijk of schade berokkenend) dat niet acceptabel is.

een misstand en onethisch feit
Misbruik van recht (in Nederland)
Rechtsmisbruik (België) (in België)
Verbod op détournement de pouvoir, verbod op misbruik van bestuursbevoegdheden
Misbruik van omstandigheden
Misbruik van vertrouwen
Misbruik van statistische gegevens
Seksueel misbruik
Marktmisbruik
Emotioneel misbruik